Wondrack ist der Familienname folgender Personen:

 Gertrude Wondrack (1920–1971), österreichische Gewerkschafterin und Politikerin
 Elisabeth Wondrack (* 1943), österreichische Souffleuse und Theaterintendantin